Ігор Васильович Качмар ( 5 травня 1952, с. Шманьківці, Україна) — український поет, громадський діяч.

Життєпис 
Ігор Качмар народився 5 травня 1952 року в селі Шманьківцях Чортківського району Тернопільської области, нині Україна.

Здобувши середню освіту, відслужив у Збройних Силах. Закінчив філологічний факультет Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка. 

Працював учителем української мови та літератури у школах міста Калуша Івано-Франківської области.

Громадська діяльність 
Учасник Євромайдану.

Депутат Шманьківської сільської ради (2010).

Творчість 
Друкувався в місцевих газетах, виступав з віршами по обласному радіо та міському телебаченню.

Є автором книги «Сподівання весни» (збірка поезій, 2012, Калуш).

Примітки

Джерела 
 

Українські поети
Уродженці Шманьківців
Випускники Шманьківської загальноосвітньої школи
Випускники Дрогобицького державного педагогічного інституту